Herby Stare – stacja kolejowa w woj. śląskim na linii nr 61
 Herby Stare – zlikwidowana stacja kolejowa w woj. śląskim